Grgić est un nom de famille croate notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Anto Grgić (né en 1996), footballeur suisse ;
 Filip Grgić (né en 1989), taekwondoïste croate ;
 Goran Grgić (né en 1965), acteur croate ;
  (né en 1987), footballeur croate ;
 Miljenko Grgić (né en 1923), viticulteur croato-américain ;
  (né en 1978), footballeur croate ;
  (1931–1988), animateur croate.

Notes et références